La polyclinique militaire régionale de Kairouan est un établissement sanitaire tunisien situé à Kairouan et où les soins sont prodigués sans hospitalisation. Il dépend financièrement et administrativement de la direction générale de la santé militaire.

Missions 
La mission principale de la polyclinique consiste à :

 Fournir des prestations sanitaires, sous forme de consultations de médecine générale, de médecine dentaire, de médecine spécialisée et d'explorations radiologiques et biologiques ;
 Traiter les mémoires de remboursement des frais médicaux ;
 Limiter les frais de soins, de consultations et d’explorations dans les institutions publiques ou privées ;
 Réduire le déplacement des malades vers l’hôpital militaire de Tunis.

Activités 
Les consultations spécialisées sont les suivantes :
 Endocrinologie
 Orthopédie
 Rhumatologie
 Pédiatrie
 Gynécologie
 Oto-rhino-laryngologie
 Cardiologie
 Gastro-entérologie
 Psychiatrie
 Urologie
 Dermatologie
 Pneumologie

Les consultations quotidiennes sont les suivantes :
 Médecine générale
 Médecine dentaire

Les services sanitaires communs sont la radiologie et l'analyse. Les autres services sont la pharmacie et le bureau régional de remboursement des frais médicaux.

Lien externe 
 Polyclinique militaire régionale de Kairouan sur le site officiel du ministère de la Défense

Hôpital militaire en Tunisie
Kairouan